Il doppio del torneo di tennis Johannesburg Indoor 1973, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitori Robert Lutz e Stan Smith che hanno battuto in finale Frew McMillan e Allan Stone 6-1, 6-4, 6-4

Teste di serie 

 Roy Emerson /  Rod Laver (primo turno)
Assente
 Terry Addison /  Colin Dibley (quarti di finale)

 Brian Gottfried /  Dick Stockton (quarti di finale)
 Robert Lutz /  Stan Smith (campioni)
 Robert Maud /  Andrew Pattison (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Johannesburg Indoor 1973